Uhersko – miejscowość i gmina w Czechach, w kraju pardubickim, w powiecie Pardubice
 Uhersko – wieś na Ukrainie, w rejonie stryjskim obwodu lwowskiego